Laconia (Indiana), een plaats in Indiana, Verenigde Staten
Laconia (New Hampshire), een plaats in New Hampshire, Verenigde Staten
Laconië, een voormalige Griekse nomos
Laconia (schip, 1922), schip van de Cunard Line
Laconia-incident, duikbootincident tijdens de Tweede Wereldoorlog